Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1964 se dispute à Berkeley du 21 au .

Judy Tegart remporte le simple dames. En finale, elle bat Mimi Arnold.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rita Bentley et Judy Tegart.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1964
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Tennis aux États-Unis en 1964
Sport en septembre 1964